Příjmení Baggio nosí více osobností:

 Dino Baggio (* 1971), italský fotbalista a reprezentant
 Fabio Baggio (* 1965), italský kněz
 Roberto Baggio (* 1967), italský fotbalista a reprezentant

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Italská příjmení